Ashes to Ashes kan henvise til:

 Ashes to Ashe (sang), er en David Bowie-sang fra 1980
 Ashes to Ashes (tv-serie), en britisk tv-serie